Bömer ist ein deutscher Familienname und als solcher eine Variante des Namens Böhmer.

Namensträger 

 Franz Bömer (1911–2004), deutscher Klassischer Philologe
 Karl Bömer (1900–1942), Ministerialdirigent im Reichspropagandaministerium und Leiter des Pressamtes im Außenpolitischen Amt der NSDAP

Weblinks 
 Bömer bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname